Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Belgische club KAS Eupen hebben getraind vanaf 1979 tot op heden.

Eupen
KAS Eupen
Trainers
Trainers